Aminopiridin se može odnositi na bilo koje od ovih jedinjenja:

 2-Aminopiridin
 3-Aminopiridin
 4-Aminopiridin